Název Šťavica má více významů:

část obce
 Šťavica (Hajnáčka) – místní část obce Hajnáčka na Slovensku v okrese Rimavská Sobota

vodní tok
 Šťavica (přítok Ipľu) – levostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Poltár
 Šťavica (přítok Potôčiku) – levostranný přítok Potôčiku na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Šťavica (přítok Suché) – pravostranný přítok Suché na Slovensku v okresech Poltár a Lučenec